RF-7 steht für:

 Antonow RF-7, sowjetisches Segelflugzeug
 Fournier RF-7, französisches Reiseflugzeug

Abkürzung